Ериапо може да се отнася до:

 Ериапо (митология) – митологична фигура
 Ериапо (спътник) – спътник на Сатурн